Ехидо Буенависта, Ла Моча има више значења:

 Ехидо Буенависта, Ла Моча (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Буенависта, Ла Моча (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику